Теорема об униформизации — обобщение теоремы Римана  об отображении на двумерные римановы многообразия. 
Можно сказать, что теорема даёт наилучшую метрику в данном конформном классе.

Формулировка
Любая односвязная риманова поверхность конформно эквивалентна сфере Римана  комплексной плоскости , либо открытому единичному диску .

Следствия
Любая риманова метрика на связном двумерном многообразии конформно эквивалентна полной метрике с постоянной кривизны.
Если многообразие замкнуто, то знак кривизны можно найти по его эйлеровой характеристике. 
Если эйлерова характеристика положительна, то многообразие конформно эквивалентно сфере или проективной плоскости с канонической метрикой.
Если эйлерова характеристика равна нулю, то многообразие конформно эквивалентно плоскому тору или плоской бутылке Кляйна. При этом у тора и бутылки Кляйна существует 2-параметрическое семейство плоских метрик, не конформно эквивалентных друг другу.
Если эйлерова характеристика отрицательна, то многообразие конформно эквивалентно гиперболической поверхности.

Вариации и обобщения
Теорема геометризации может рассматриваться как обобщения теоремы об униформизации на трёхмерные многообразия.

Литература

Риманова (и псевдориманова) геометрия

Комплексный анализ